Michael Hutter ist der Name folgender Personen:

* Michael Hutter (Ökonom) (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Hutter (Maler) (* 1963), deutscher Maler, Illustrator und Autor
 Michael Hutter, bürgerlicher Name von Ethan Carter III (* 1983), US-amerikanischer Wrestler
 Michael Hutter (Fußballspieler) (* 2003), österreichischer Fußballspieler